C19H21NS – formula molecolare della dosulepina
C19H21NS – formula molecolare del pizotifene

Formule molecolari